Osoby o tym nazwisku:
 Adam Pålsson – szwedzki aktor i muzyk
 Sten Pålsson – szwedzki piłkarz